Stati Uniti d'America
 Wright City – città della Contea di Warren, Missouri
 Wright City – città  della Contea di McCurtain, Oklahoma